Barbus arabicus är en fiskart som beskrevs av Trewavas, 1941. Barbus arabicus ingår i släktet Barbus och familjen karpfiskar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Karpfiskar
arabicus